Diego Cuéllar ist der Name folgender Personen:

* Diego Cuéllar (Fußballspieler, 1986) (* 1986), chilenischer Fußballspieler 
 Diego Cuéllar (Fußballspieler, 1990) (* 1990), salvadorianisch Fußballtorhüter 
 Diego Cuéllar (Schachspieler) (* 1997), peruanischer Schachspieler 
 Diego Velázquez de Cuéllar (1465–1524), spanischer Eroberer